Abiad ist der Familienname folgender Personen:

 Firass Abiad (* 1970), libanesischer Politiker
 Fouad Abiad (* 1978), kanadischer Bodybuilder